

Toponyme 

Eiras, paroisse civile de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Eiras, paroisse civile de la municipalité de Chaves (Portugal), située dans le district de Vila Real et la région Nord ;
Eiras, paroisse civile de la municipalité de Coimbra, située dans le district de Coimbra et la région Centre.

Voir aussi